Трка на 400 метара у женској конкуренцији на Светском првенству у атлетици у дворани 2014. одржана је 7. и 8. марта у Ерго Арени у Сопоту (Пољска).

Титулу освојену у Истанбулу 2012, није бранила Сања Ричардс-Рос из САД.

Земље учеснице 
Учествовало је 18 такмичарки из 13 земаља.

Освајачи медаља

Рекорди пре почетка Светског првенства 2014. 
Стање 6. март 2014.

Најбољи резултати у 2014. години 
Десет најбољих атлетичарки године на 400 метара у дворани пре првенства (6. марта 2014), имале су следећи пласман.

Такмичарке чија су имена подебљана учествовали су на СП.

Квалификационе норме

Сатница

Стартна листа 
Табела представља листу такмичарки у трци на 400 метара са њиховим најбољим резултатом у сезони 2014, личним рекордом и националним рекордом земље коју представљају (пре почетка првенства).

Резултати

Квалификације 
Такмичарке су подељене у четири групе. За полуфинале пласирале су се по две победнице група (КВ) и четири према пoстигнутим резултатима (кв).

Полуфинале 
У финале су се пласирале по три првопласиране из обе полуфиналне групе (КВ).

Финале

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са СП 2014. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици у дворани 2014.
Трка на 400 метара на Светском првенству у атлетици у дворани